Капитулација (предаја)
 Берзанска капитулација
 Капитулација (уговор)
 Капитулација (алгебра)
 Капитулација конклаве
 Електорска капитулација